Peraceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Często ujmowana jako podrodzina Peroideae w obrębie wilczomleczowatych. Obejmuje 4–5 rodzajów liczących ok. 135 gatunków. Przedstawiciele rodziny występują w strefie tropikalnej: w południowej i południowo-wschodniej Azji, w Afryce środkowej i południowej, w Ameryce Środkowej i Południowej.

Morfologia 

Drzewa i krzewy o liściach całobrzegich, skrętoległych. Kwiaty drobne, bezokwiatowe. W kwiatach męskich 2–8 pręcików.

Systematyka 
Rodzina wyróżniana jest według Angiosperm Phylogeny Website i systemie APG IV (2016). Już w systemie APG III z 2009 wskazywana była jako potrzebna do wyodrębnienia dla zachowania monofiletycznego charakteru wilczomleczowatych (alternatywą jest szerokie ujęcie tej rodziny nie tylko z Peraceae, ale i z bukietnicowatymi Rafflesiaceae).

Takson stanowi klad siostrzany (i bazalny zarazem) grupy obejmującej bukietnicowate (Rafflesiaceae  sensu stricto) oraz wilczomleczowate (Euphorbiaceae sensu stricto).

 Podział rodziny na rodzaje
 Chaetocarpus Thwaites
 Clutia L.
 Pera Mutis
 Pogonophora Bentham
 Trigonopleura Hooker f.

Przypisy 

Malpigiowce